Колыванский сельсовет — название нескольких муниципальных образований и административно-территориальных единиц в России:
 Колыванский сельсовет — в Курьинском районе Алтайского края.
 Колыванский сельсовет — в Павловском районе Алтайского края.